Otocepheus är ett släkte av kvalster. Otocepheus ingår i familjen Otocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Otocepheus